Daquin ist der Familienname von 
 Louis Daquin (1908–1980), französischer Filmregisseur
 Louis-Claude Daquin (1694–1772), französischer Komponist des Barock

Siehe auch:
 D'Aquin